Учбо́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Учбовий провулок — провулок у місті Житомир.
 Учбовий провулок — провулок у місті Київ.
 Учбовий провулок — провулок у місті Сімферополь.
 Учбовий провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки